О́льга Алекса́ндровна Рома́нова:
 Романова, Ольга Александровна (1882—1960) — великая княжна.
 Романова, Ольга Александровна (род. 1938) — российский экономист.